Imbernon ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-François Imbernon (* 1951), französischer Rugby-Union-Spieler
 Nicolas Imbernon (1929–1992), französischer Fußballspieler
 Ricard Imbernon (* 1975), andorranischer Fußballspieler